MZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manzanillo (Cuba)